Sweet Home ("dolce casa" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sweet Home – census-designated place della Contea di Pulaski, Arkansas
 Sweet Home – città della Contea di Linn, Oregon

Media
 Sweet Home – film giapponese del 1989
 Sweet Home – videogioco della Capcom ispirato al film omonimo
Sweet Home – serie televisiva sudcoreana del 2020